Hemieuryalidae är en familj av ormstjärnor. Hemieuryalidae ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hemieuryalidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Hemieuryalidae